Neoalpakesa är ett släkte av svampar. Neoalpakesa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoalpakesa